France Antelme (1900-1944), agent du service secret britannique Special Operations Executive (SOE) ;
 Robert Antelme (1917-1990), poète et résistant français, époux de Marguerite Duras ; d’où :
 la place Robert-Antelme, voie du  de Paris, en France ; 
 Ruth Schumann Antelme (????-), égyptologue.

Voir aussi